Příjmení Kruliš nese více různých osobností:

 František Kruliš (1892–1970) – legionář, důstojník a odbojář, otec Jarmily Krulišové
 Jan Kruliš (architekt) (1829–1903) – český architekt a stavební podnikatel
 Jarmila Krulišová (1922–2006) – česká herečka, dcera Františka Kruliše
 Vladimír Kruliš (* 1981) – český zaměstnanec Kancléře prezidenta republiky